«Несдержанные обещания» — американский кинофильм 1991 года.

Сюжет 
Кристин уходит от своего мужа Джо, устав от его невнимания и долгих разъездов, и решает выйти замуж за другого. Дочь, любящая отца, не желает мириться с новой женитьбой матери и сообщает ему об этом, надеясь, что Джо исправится и примет надлежащие меры к возвращению своей жены. Отец, взглянув на своё поведение по-новому, решает вернуть жену и дочь во что бы то ни стало.

В ролях 
 Сисси Спэйсек — Кристин Энн Колтер
 Уильям Петерсен — Джо
 Брайан Кервин — Уолт
 Мэр Уиннингэм — Дон
 Джефф Перри — Пинки
 Питер Макникол — Стюарт
 Энн Уэджуорт — Мать Кристин
 Лоис Смит — миссис Белл

Примечания

Ссылки 
 
 
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1991 года
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы Columbia Pictures
Романтические комедийные фильмы 1990-х годов
Романтические кинокомедии США